В США насчитывается 2 округа с названием Раш ():
 округ '''Раш''' — штат Индиана
 округ '''Раш''' — штат Канзас